Joegoslavische hockeyploeg (mannen)
 Joegoslavische hockeyploeg (vrouwen)